David Teniers ist der Name folgender Personen:

* David Teniers der Ältere (1582–1649), flämischer Maler
 David Teniers der Jüngere (1610–1690), flämischer Maler
 David Teniers III. (1638–1685),  flämischer Maler